Аксайское сельское поселение — сельское поселение в Октябрьском районе Волгоградской области. 

Административный центр - село Аксай.

Географическое положение 
Аксайское сельское поселение граничит:
 на севере - с Абганеровским сельским поселением, 
 на юге – с Жутовским сельским поселением, 
 на востоке – с Республикой Калмыкия, 
 на юге-востоке – с Перегрузненским сельским поселением, 
 на западе – с Ковалевским сельским поселением, 
 на северо-западе - с Васильевским сельским поселением.

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
Территорию поселения пересекает автодорога Волгоград - Котельниково - Сальск.

Примечания 

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Октябрьского района Волгоградской области